La Vysšaja Liga 1964-1965 è stata la 31ª edizione del massimo campionato sovietico di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata appannaggio del CSKA Mosca.

Classifica

Squadra vincitrice

Collegamenti esterni
 Чемпионат СССР по баскетболу на сайте slamdunk.ru
 Чемпионат СССР по баскетболу 1964/1965 (турнирная таблица) на сайте спортивных протоколов
 Чемпионат СССР по баскетболу 1964/1965 (протоколы матчей) на сайте спортивных протоколов

Pallacanestro nel 1964
Pallacanestro nel 1965
1964-1965